Pruhoun je český rodový název pro několik druhů pruhounovitých ryb a pruhounovitých žraloků:
 Pholidichthyidae – monotypická čeleď
 Pholidichthys Bleeker, 1856
 Pholidichthys leucotaenia – pruhoun bělopásý
 Proscylliidae
 Ctenacis Compagno, 1973
 Eridacnis Smith, 1913
 Gollum Compagno, 1973
 Proscyllium Hilgendorf, 1904